

Sport 
 ace, un engagement gagnant au tennis ; on parle aussi par extension d'ace au volley-ball, au tennis de table ou au badminton.

Entreprises et filiales 
 Ace Books, une maison d'édition
 , une société de production d'avion à fabriquer soi-même, selon la liste de constructeurs aéronautiques et spatiaux

Code 
 Aceh (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues

Télévision et cinéma 
 Ace est un téléfilm de Gary Nelson, 1976.
 Ace, Personnage de dessin animé dans Funky Cops 2002
 Ace est aussi le chien de Batman dans le dessin animé Krypto le superchien.
 Ace est une compagne du septième Docteur de la série télévisée Doctor Who.
 L'Ace Cinema est un ancien cinéma Art déco classé Grade II*, situé à Rayners Lane, dans le borough londonien de Harrow.

Musique 
 Ace, un groupe britannique de musique rock.
 Ace Records, un label d'une compagnie de disque indépendante américaine puis anglaise.
 Ace, le premier EP du chanteur sud-coréen Taemin, publié le .
 Ace, premier album solo de Bob Weir, guitariste du Grateful Dead, publié en 1972.
 Ace, un album studio du groupe allemand Scooter publié en 2015.
 ACE, un groupe de kpop composant cinq idols.

Personnalités

Patronyme 

 Johnny Ace, un chanteur américain des années 1950

Prénom

Pseudonyme et surnom 

 Ace, surnom de Alfredo Aceves

Fiction 
 Ace Anderson personnage clé de Funky Cops 2002
Ace Ventura, protagoniste des films homonymes
Portgas D Ace , personnage de One Piece

Sigle 
ACE peut faire référence à :
 selon la liste des abréviations en informatique :
 Access Control Entry, une entrée dans une Access Control List,
 ACE, un format de fichier de compression, géré notamment par WinAce,
 Adaptive Communication Environment, un framework multiplate-forme Open Source orientée objet d'aide au développement de logiciel de communication ;
 Advanced Composition Explorer (programme de recherche via satellite ;
 ACE, un prototype d'ordinateur imaginé par Alan Turing et construit par le National Physical Laboratory en 1950
 ACE, un magazine britannique disparu qui traitait l'actualité du jeu vidéo ;
 ACE Motor Corporation, un constructeur de motos américain ;
 ACE Limited un consortium suisse d'assurance et de réassurance issu du regroupement de 34 sociétés, fondé en 1985 et entré en Bourse en 1993 ;
  ;
 American Cinema Editors, société de l'industrie cinématographique américaine regroupant les monteurs de films ou anciens monteurs de films ;
 Action catholique des enfants ;
 Africa Coast to Europe, un câble sous-marin transcontinental ;
 Allocation canadienne pour enfants, une prestation sociale non-imposable versée par le gouvernement du Canada aux familles avec enfants ;
 American Coaster Enthusiasts, une association de passionnés de montagnes russes ;
 Angiotensin-converting enzyme correspondant anglophone de l'enzyme de conversion de l'angiotensine.
 Antigène carcino-embryonnaire, un marqueur tumoral en médecine ;
 Asociación de Cronistas del Espectáculo, une association argentine remettant un prix de théâtre ;
 Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York, une association qui remet chaque année le Prix ACE des films et œuvres de théâtre hispaniques.
 Astronaute Club Européen, association qui promeut l'espace au grand public...
 Avion de Chasse Européen, aujourd'hui appelé Eurofighter Typhoon ;
 Accumulated cyclone energy, un indice utilisé par les météorologues américains pour estimer l'énergie cinétique relative des ouragans.
 Artère carotide externe, en anatomie, est une branche de l'artère carotide commune.

Voir aussi

Notes et références 

Abréviation
Code
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom masculin
Homonymie de titre
Patronyme anglais
Surnom